

Biografia 

Figlio di Francesco di Borbone-Vendôme e di Maria di Lussemburgo-Saint-Pol, fu conte di Saint-Pol, di Chaumont e duca d'Estouteville. Prese parte a tutte le guerre di Francesco I di Francia, per il quale fu uno dei migliori generali.

Sposò nel 1534 la duchessa  Adriana d'Estouteville (†1560) dalla quale ebbe:
 Francesco II di Borbone-Saint-Pol (1536-1546), duca d'Estouteville, conte di Saint-Pol 
 Maria (La Fère, 1539 - Pontoise, 1601), duchessa d'Estouteville, contessa di Saint-Pol, che nel 1563, in terze nozze, sposerà Léonor d'Orléans

Bibliografia 
 Apparati della Vita di Benvenuto Cellini, edizione a cura di Ettore Camesasca, Classici Bur, Milano 2007, prima edizione 1985. ISBN 978-88-17-16532-7

Altri progetti 

Conti di Saint-Pol